Гоменюк — фамилия западнорусского происхождения.

Известные носители 
 Гоменюк, Владимир Михайлович (род. 1985) — украинский футболист, нападающий.
 Гоменюк, Иван Артёмович (1943—2021) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гоменюк, Олег Владимирович (род. 1960) — приднестровский государственный и военный деятель, министр обороны Приднестровской Молдавской Республики, генерал-майор.